Димитрије Ђорђевић се може односити на:

Димитрије П. Ђорђевић (1833—1907), трговац, индустријалац
Димитрије Ц. Ђорђевић (1861—1941), телеграфиста и публициста
Димитрије Ђорђевић (1922—2009), историчар, академик САНУ